A Bridge (híd angolul) az alábbi nevekben, címekben fordul elő:
 Bridge, kártyajáték
 Bridge, hálózati híd
 Bridge, japán animációs stúdió
 Bridge, együttes
 Bridge, oregoni település, USA
 Bridge, kenti település, Egyesült Királyság
 The Bridge (1995), az Ace of Base együttes albuma
 The Bridge (2009), a Melanie Fiona együttes albuma
 Bridge, átkötés, a dalszerkezet része

 Frank Bridge (1879–1941), angol zeneszerző
 Jeff Bridges (1949–) amerikai színész
 Wayne Bridge (1980–) labdarúgó